

Cinema
Richard Anderson (n. 1926), attore statunitense
Richard Dean Anderson (n. 1950), attore statunitense

Sport
Richard Andrew Anderson (n. 1960), ex cestista statunitense
Richard Elias Anderson (n. 1977), cestista canadese